Maramureș (regio), een Roemeense regio
District Maramureș, een district in Roemenië
Máramaros, een historisch comitaat van Hongarije
Maramures (Teirstein), concert voor altviool en orkest van Andy Teirstein